est une expression anglo-saxone signifiant « ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 Trouble Man, film d' sorti le .

Musique 

 Trouble Man, album de  sorti le  ;
 , chanson de l'album ;
 , album de  sorti le  ;
 Trouble Man: Heavy Is the Head, album du rappeur américain  sorti le .